O crime de Inundação consiste em causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Está previsto no artigo 254 do código penal brasileiro e sua pena é reclusão de 3 a 6 anos (se praticado com dolo) ou detenção, de seis meses a dois anos (se praticado com culpa).

Direito penal
Crimes